Рокитнівська районна бібліотека для дітей

Історія та сучасний стан 

Перші кроки свого існування Рокитнівська районна бібліотека для дітей розпочала у 1946 році з дитячого відділу при районній масовій бібліотеці. Як окремий підрозділ районна бібліотека для дітей була створена в 1955 році. Не маючи свого приміщення, вона вимушено змінювала свою адресу і лише у 1959 році отримала нове приміщення площею 130 кв. м. по вул. Незалежності, де і знаходиться по даний час.

Першою завідувачкою районної бібліотеки для дітей була Лінкевич К.І. Понад 40 років пропрацювала завідувачкою  Ядута Н.Н.
Вагомий внесок в бібліотечну справу внесли Марія Іванівна Корженко,  Ірина Петрівна Степанець, Валентина Євгенівна Лінкевич, Любов Адамівна Лозян, Віра Миколаївна Мельник. Кожен період відзначався відповідними зрушеннями та змінами.

З 1 березня 1976 року почала діяти централізована бібліотечна система, яка забезпечила розширення змісту, форм та методів роботи з юними читачами.  

Пріоритетними напрямками діяльності Рокитнівської бібліотеки для дітей є:

   - виховувати особистість, гармонійно розвинену, високоосвічену, високо ерудовану, соціально активну, національно свідому, наділену високою громадською відповідальністю, духовними якостями, родинними та патріотичними почуттями; 
   - навчити дітей насолоджуватися читанням, зробити його привабливим і улюбленим заняттям;
   - виховувати інформаційну культуру, культуру читання, формувати вміння користуватися бібліотекою, її послугами, довідковим апаратом, розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси дітей;
   - ефективна організація дозвілля, використання інноваційних форм роботи, де діти без навчання, а за власним бажанням будуть прагнути до самоствердження, самопізнання, самостійності

Бібліотека складається з двох абонементів та читальної зали. 

Абонементи бібліотеки   мають широкий вибір  галузевої та художньої  літератури. Книги видаються додому терміном на 15 днів. Обслуговуються читачі віком до 15 років та керівники дитячого читання. До послуг користувачів великий вибір новинок сучасної дитячої прози, а також національна і зарубіжна класика, твори місцевих авторів. Для відвідувачів постійно оновлюються книжкові виставки, тематичні полички.

Читальна зала приваблює своїх читачів теплом і затишком.
Для послуг користувачів:
-	універсальний  книжковий фонд (довідково – енциклопедичних видань, література з питань історії, філософії, права, екології, техніки, релігії.);
-	періодичні видання;
-	вільний доступ до мережі Інтернет;
-	інформаційна підтримка навчально – виховного процесу;
-	надання додаткових сервісних послуг: копіювання, сканування, друк матеріалів.

На сьогодні штат Рокитнівської бібліотеки для дітей складається з трьох творчих працівників.

Заступником директора по роботі з дітьми та завідувачкою районної бібліотеки для дітей  з 1995 року працює Мельник Віра Миколаївна по даний час.

Це люди, які виявляють стійкий інтерес до професії, мають організаторські, творчі здібності, відзначаються активною життєвою позицією.

Рокитнівська районна бібліотека для дітей є методичним центром для сільських та міських бібліотек по роботі з дітьми. Бере участь у підготовці і проведенні семінарів, ділиться досвідом роботи з дітьми з молодими бібліотекарями району.

Районна бібліотека для дітей є скарбницею знань, світлим теремом дитячої книги, дозвілевим  інформаційним центром.
Бібліотека впевнено посіла вагоме місце в соціально – культурній сфері району, стала центром духовного та естетичного розвитку дітей та молоді.

Сучасну дитину сьогодні ми бачимо з планшетом або ноутбуком. Для неї комп’ютер – цілий світ, світ захоплюючих пригод і пізнання невідомого, де можна  навчитись і відпочити. 

Зрозуміло, що і роль бібліотеки у вихованні підростаючого покоління підвищилась в багато разів. Необхідно передати дітям знання набуті раніше і готувати їх до життя в майбутньому, адже накопичення інформаційних засобів йде швидкими темпами. Успішно впоратись з цією роллю можна лише за умови активного використання і впровадження комп’ютерних технологій.

Змістом інноваційної діяльності районної бібліотеки для дітей є використання комп’ютерних технологій, а саме: навчання користувачів – дітей орієнтуватися в світі інформації, користуватися джерелами інформації, знати як і де підібрати необхідну літературу з певної теми тощо. 

З 2006 року районна бібліотека для дітей бере участь у Всеукраїнському конкурсі «Найкращий читач року», в  конкурсі «Дитячі історії про найголовніше», «Старі книжки на новий лад», у конкурсі творчих робіт «Золоті зернята дитячої творчості», «Палітра Шевченкового слова». 

З 2009 року районна бібліотека для дітей  надає читачам вільний доступ до мережі Інтернет.
 
В 2010 році  була створена веб - сторінка Рокитнівська районна бібліотека для дітей   (http://rokrdb.at.ua/), створений власний вебсайт, який є не лише  віртуальною візитівкою, а однією з форм популяризації книги та читання. У меню вебсайту бібліотеки  є «довідкове бюро»; «творча лабораторія»; «правова сторінка»; «віртуальне читання». В 2013 році створений новий розділ «аудіопоткасти» який цікавий для незрячих та слабозорих, а також для тих користувачів, хто надає перевагу звуковому сприйняттю інформації.

В 2012 році створена сторінка районна бібліотека для дітей в соціальних мережах «В Контакті» (http://vk.com/id227503935), постійно поповнюється.

В бібліотеці завдяки доступу до Інтернету  користувачі – діти здійснюють віртуальні мандрівки на сайти діда Мороза і Санта Клауса, Гаррі Поттера, улюблених письменників казкових героїв. Ця форма поєднує можливість Інтернету і книги, адже віртуальні екскурсії проводяться в поєднанні з традиційним методом бібліотеки оглядом, вікториною, літературною грою.

Захоплюючою інноваційною формою роботи з дітьми є створення електронних презентацій. Користуватись при цьому потрібно безліччю різноманітних бібліотечних документів, а не лише інформацією з Інтернету. У бібліотеці електронні презентації є популярними серед користувачів всіх вікових категорій і такі заходи виконують роль презентацій  не як таких, а набувають бібліотечної форми.

З 2012 року в світі розвитку сучасних технологій проводиться формування електронних ресурсів з автоматизації бібліотечних процесів. За допомогою програми АІБС ІРБІС ведеться розпис статей  періодичних видань, створена база навчальна література 1 – 4 класів та навчальна література 5 – 9 класів, а  також створена електронна база даних «читачі». Ведеться облік електронних ресурсів згідно «Інструкції з обліку електронних видань локального доступу».

В 2014 році з метою організації змістовного, цікавого і комфортного дозвілля дітей під час літніх канікул, з метою  підтримки нових, унікальних, непересічних ідей у бібліотечній роботі по даній темі районна бібліотека для дітей  узяла участь в четвертому обласному фестивалі _ конкурсі інноваційного досвіду «Бібліофест». Номінація – Літні читання, «Літо, Книга, Я - друзі», який виявив позитивну динаміку, а саме – сприяв активному, емоційному відпочинку дітей у літній період, збільшенню відвідувачів бібліотеки, запис нових читачів до бібліотеки, підвищений попит на літературу та періодичні видання.

Районна бібліотека для дітей проводить як інноваційні форми роботи так і традиційні, намагається щоб праця приносила добрі плоди, щоб юні читачі бібліотеки, відвідувачі бібліотеки, вчителі шкіл, вихователі дитячих садків знаходили в бібліотеці не тільки потрібну інформацію, потрібну книгу, а й проводили своє дозвілля, відчували затишок і комфорт в бібліотеці, духовний спокій. Привертають увагу маленьких читачів стенди та книжково – ілюстровані виставки «Хай завжди буде сонце! Хай завжди буде небо! Хай завжди буде мама! Хай завжди буду я!» «У світі казки чарівної», «Сузір’я вічного й святого - дитяча книжка на землі», «України рідної окраса – чарівна Поліська сторона» та на абонементі середнього та старшого віку стенди «Державні символи України», «Бібліотека – сходинка до інформаційного суспільства ХХІ століття», «Завжди було і буде вічне – дитина з книгою в руці» тощо. 

Кожен рік планета відзначає свято радості й дитинства – Міжнародний  День захисту «Свято радості та одвічної надії». Цікаво та піднесено було проведено дане свято з користувачами – дітьми. В програму входили конкурси малюнків на асфальті, творчих дитячих робіт, голосні читання, вікторини, флешмоб. Діти протягом дня переглядали мультфільми цікавих казок, випускали в небо кольорові кульки в надії, що сонечко над ними буде яскравим, навколишній світ кольоровим, а мрії обов’язково здійсняться.

З дошкільнятами дитячих садочків селища були проведені екскурсії до бібліотеки «Книга мудру дасть пораду, книга розуму навчить».
Бібліотека не стоїть на місці. Ми розвиваємось, удосконалюємось, впроваджуємо інноваційні проекти, використовуємо нові форми роботи з читачами, розширюємо можливості бібліотеки.

Структура бібліотеки

1.	Адміністрація

2. Відділ обслуговування дошкільників та учнів 1 – 4 класів.

3.	Відділ обслуговування учнів 5 – 9 класів та керівників дитячого читання.

4.	Читальна зала.

Фонди бібліотеки 

Загальний книжковий фонд бібліотеки на 1 січня 2015 року складає 13608 тисяч примірників видань. З них 12684 тисяч примірників книг, 888 примірників періодичних видань, аудіо та електронних видань 36. Щорічно бібліотека передплачує в середньому 35 назв газет та журналів.

Режим роботи 

Ми працюємо: з 9 .00 до 18.00 щодня  
Вихідний день: субота. 
Останній день місяця – санітарний

Джерела 

Рокитнівська районна бібліотека для дітей - http://rokrdb.at.ua 

Сторінка бібліотеки в соцмережі  ВКонтакті - http://vk.com/feed 

Кириловець В.
Найкращий читач України / В. Кириловець // Новини Рокитнівщини: Громадсько – політична газета .- Рокитне, 2011.- № 18 -19 / 10 бер./.- с.2

Мельник В.
Про чарівні слова з друкованих книг / В.Мельник // Новини Рокитнівщини:  Громадсько – політична газета .- Рокитне, 2013.- № 23 -24 / 21 бер./.- с.10 

Мельник В.
Через книгу – до дитячих сердець / В.Мельник // Новини Рокитнівщини: Громадсько – політична газета .- Рокитне, 2015.- № 29 – 30 / 16 квіт/ .- с.6

Мельник В.
Найкращий читач/ В.Мельник // Новини Рокитнівщини: Громадсько – політична газета .- Рокитне, 2015 .- № 31 -32 \ 23 квіт\ .- с.6

Бібліотеки Рівненської області
Публічні бібліотеки Рівненської області
Бібліотеки України для дітей
Бібліотеки, засновані 1946
Засновані в Україні 1946